Marcus Aemilius Lepidus kan henvise til:

 Marcus Aemilius Lepidus (konsul 232 f.Kr.), konsul i 232 f.Kr. og 221 f.Kr., og augur
 Marcus Aemilius Lepidus (konsul 187 f.Kr.), konsul i 187 f.Kr. og 175 f.Kr., Pontifex Maximus 180–152 f.Kr., og censor
 Marcus Aemilius Lepidus (konsul 158 f.Kr.), konsul i 158 f.Kr.
 Marcus Aemilius Lepidus (120-77 f.Kr.), konsul i 78 f.Kr.
 Marcus Aemilius Lepidus (triumvir), søn af forrige, del af andet triumvirat, konsul i 46 f.Kr. og 42 f.Kr., Pontifex Maximus 44–12 f.Kr.
 Lepidus den yngre, eneste søn af triumviren Lepidus og Junia Secunda (søster til Marcus Junius Brutus)
 Marcus Aemilius Lepidus (konsul 6), konsul i 6, general i den illyriske krig
 Marcus Aemilius Lepidus (henrettet 39), nevø af forrige og svoger til kejser Caligula